«Маджалиський документ» (дав.-євр. זכר צדיקים) — караїмський історичний рукопис єврейською мовою віднайдений Авраамом Фірковичом в 1840 році.

Назва й історія рукопису

Зміст

Видання і переклади

Суть і наслідки твору

Примітки

Джерела 
 Б. С. Ельяшевич. «Караимский биографический словарь (с конца VIII в. до 1960 г.)». // Караїми. 2-ге видання. — Москва: РАН, 1993.

Посилання 
 «Маджалиський документ»  

Книги з історії України
Караїмські рукописи
Історичні праці